Jan Podlodowski (zm. ok. 1497) – kasztelan radomski
 Jan Podlodowski (duchowny) – kanonik krakowski, proboszcz drohobycki (w latach 1542–1558; z tytułem rektora) i gołaczewski
 Jan Podlodowski (kanonik) – kanonik krakowski, sekretarz królewski